En Pologne, Chlewiska est le nom :
 du village de Chlewiska, dans la voïvodie de Basses-Carpates

 du village de Chlewiska, dans la voïvodie de Cujavie-Poméranie

 du village de Chlewiska, dans la voïvodie de Grande-Pologne

 du village de Chlewiska, dans la voïvodie de Lublin

 de la gmina de Chlewiska, dans le powiat de Szydłowiec, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Chlewiska, chef-lieu de cette gmina